Botanikus kert – általában

A történelmi Magyarország területén
Füvészkert, Budapest
Botanikus kert, Debrecen
Botanikus kert, Gödöllő
Botanikus kert, Kolozsvár
Nemesvitai Botanikus Kert és Kísérleti Erdő, Nemesvita
Tuzson János Botanikus Kert, Nyíregyháza
Botanikus kert, Sopron
Botanikus kert, Soroksár
Botanikus kert, Vácrátót

Máshol
Botanikus kert, Berlin
Botanikus kert, Genf
Királyi Botanikus Kertek, London
A Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem botanikus kertje, Mexikóváros
Botanikus kert, München
Botanikus kert, Nápoly
Botanikus kert, Padova